Узунбоджак може да се отнася за:

 Узунбоджак – резерват в България;
 Узунбуджак (биосферен парк) – биосферен парк в България.